«Ловушка» () — американский драматический триллер режиссёра Энди Годдарда.

Сюжет 

Уолтер Стэкхаус — архитектор днём, писатель ночью, несчастливо женат на Кларе. Прочитав в газете о смерти некой женщины, в убийстве которой подозревается её муж, он сам начинает задумываться о подобном.

В ролях 
 Патрик Уилсон — Уолтер Стэкхаус
 Хейли Беннетт — Элли
 Джессика Бил — Клара Стэкхаус
 Винсент Картайзер — детектив Лоуренс Корби
 Эдди Марсан — Киммел
 Корри Дэниэли — Бэтти Айретон
 Крис Хилл — буфетчик
 Радек Лорд — Тони Рикко
 Дженнифер Энскат — миссис Филпотт
 Лукас Бентли — детектив Джексон
 Мишель Пул
 Энджел Кернс
 Джон Осбек — Джон Каар
 Пегги Уорнер — посетитель кафе
 Кристин А. Дай — Клавдия

Съёмки 
Почти весь съёмочный процесс проходил в городе Нью-Ричмонд, штат Огайо.

Факты 
 Фильм основан на романе Патриции Хайсмит, чьи книги многократно экранизировались, в том числе «Талантливый мистер Рипли» и «Кэрол».
 Это вторая совместная работа Патрика Уилсона и Джессики Бил (первой был фильм «Команда-А»).

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 2016 года
Фильмы-драмы США
Фильмы-триллеры США
Детективные фильмы США
Экранизации произведений Патриции Хайсмит